Baredine est un toponyme qui peut désigner :
Baredine, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buje, comitat d'Istrie ;
Baredine, une localité de Croatie situé dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie.